Dit is een lijst van opmerkelijke sterren in het sterrenbeeld Kleine Beer (Ursa Minor), gesorteerd op helderheid.

Kleine Beer
Kleine Beer